El término Classpath en informática puede referirse a:

 Classpath (Java): una opción aceptada por la máquina virtual de Java.

 GNU Classpath: un proyecto cuyo objetivo es crear una implementación de la biblioteca de clases estándar del lenguaje de programación Java.

pt:Classpath